Dodd-Nunatak ist der Name folgender Nunatakker in Antarktika:
 Dodd-Nunatak (Prinzessin-Elisabeth-Land)
 Dodd-Nunatak (Viktorialand)